Seebach steht für:
 Seebach (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Seebach (Adelsgeschlecht)
 den ehemaligen Domherrenhof Seebach in Würzburg; siehe Liste der Baudenkmäler in Würzburg-Altstadt#D

Seebach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Seebach (Baden), Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Wartburgkreis), Gemeinde im Wartburgkreis, Thüringen
 Seebach (Bas-Rhin), Gemeinde im Elsass, Département Bas-Rhin

Gemeindeteile:
 Seebach (Bad Dürkheim), Ortsteil der Stadt Bad Dürkheim, Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz
 Seebach (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Seebach (Fridolfing), Ortsteil der Gemeinde Fridolfing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Seebach (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Seebach (Mühlhausen), Ortsteil der Stadt Mühlhausen/Thüringen, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Seebach (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Seebach (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Seebach (Wernburg), Ortsteil der Gemeinde Wernburg, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

 Seebach (Gemeinde Eberndorf), Ortschaft von Eberndorf, Kärnten
 Seebach (Gemeinde Reichenau), Ortschaft von Reichenau, Kärnten
 Seebach (Gemeinde Seeboden), Ortschaft von Seeboden am Millstätter See, Kärnten
 Seebach (Villach), Katastralgemeinde von Villach, Kärnten
 Seebach (Gemeinde Neulengbach), Ortsteil von Neulengbach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Seebach (Gemeinde St. Aegyd), Ortsteil von St. Aegyd am Neuwalde, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Seebach (Gemeinde Esternberg), Ort in Esternberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Seebach (Gemeinde Fischlham), Ortschaft von Fischlham, Oberösterreich
 Seebach (Gemeinde Hinzenbach), Ortschaft von Hinzenbach, Oberösterreich
 Seebach (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Oberösterreich
 Seebach (Gemeinde Spital), Ortschaft von Spital am Pyhrn, Oberösterreich
 Seebach (Gemeinde Aflenz), Ort in Aflenz, Steiermark
 Seebach (Gemeinde Ranten), Ortschaft von Ranten, Steiermark

 Seebach (Stadt Zürich), Stadtteil von Zürich

Fließgewässer:
 Alter Seebach, linker Zufluss der Pleichach vor Oberpleichfeld, Landkreis Würzburg, Bayern
 Alter-See-Bach oder Alter Seebach, linker Zufluss des Weidenbachs oder auch Tümpfelbachs bei Ingersheim, Stadt Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hinterer Seebach, linker Zufluss der Schönmünz (zur Murg) beim Weiler Zwickgabel von Schönmünz (Baiersbronn), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Seebach (Aare), rechter Zufluss der Aare bei Berken und Abfluss des Inkwilersees, Kanton Bern, Schweiz
 Seebach (Aich), linker Zufluss der Aich nach der Speidelsmühle, Gemeinde Schönaich, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Anselfinger Dorfbach), linker Zufluss des Anselfinger Dorfbachs (zum dort noch Hepbach genannten Saubachs, zur Radolfzeller Aach) bei Anselfingen, Stadt Engen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Seebach (Asdorfer Bach), rechter Zufluss der Asdorf (Asdorfer Bach) in Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Seebach (Aurach), linker Zufluss der Aurach (zur Regnitz nahe Pettstadt) nach Unterschleichach, Gemeinde Oberaurach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Seebach (Baunach), rechter Zufluss der Baunach bei Rentweinsdorf, Landkreis Haßberg, Bayern
 Seebach (Benfe), linker Zufluss der Benfe beim Ludwigseck nahe Erndtebrück, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Seebach (Beke), Oberlauf der Kleinen Beke, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Seebach (Birs), rechter Zufluss der Birs bei Grellingen, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Seebach (Blaubach), rechter Zufluss des Blaubachs (zur Fils) in Wangen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Bodenbach), rechter Oberlauf des Bodenbachs (zur Murr) bis in Steinbach, Stadt Backnang, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach, Oberlauf des Breitenbachs beim Ortsteil Breitenbuch auf der Gemarkung Watterbach von Markt Kirchzell, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Seebach (Brettach), linker Zufluss der Brettach in Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seebach (Buchbach), linker Zufluss des Buchbachs (zur Speltach) bei Bonolzhof, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seebach (Drau), Abfluss des Ossiacher Sees bei Sankt Andrä (Villach) und linker Zufluss der Drau bei in Villach, Statutarstadt, Kärnten
 Seebach (Echtbach), linker Oberlauf des Echtbachs bis nahe Hilpert, Stadt Vellberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seebach (Ehrenbach), rechter Zufluss des Ehrenbachs in Leutenbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Seebach (Elsenz), linker Zufluss der Elsenz in Zuzenhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
  Seebach (Erlbach), rechter Oberlauf des Erlbachs (zur Ens, zur Aisch) bis nahe dem Hilpertshof, Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seebach (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs (zur Jagst) an der Ölmühle von Neunstetten (Krautheim), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Erms), linker Zufluss des Mühlgrabens neben der Erms in Seeburg (Bad Urach), Stadt Bad Urach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Fichtelnaab), linker Zufluss der Fichtelnaab vom Fichtelsee bei Fichtelberg, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Seebach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs nahe der Wüstenmühle bei Kleinhöchberg (Sulzbach an der Murr), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Fornsbach), früher Seeteichbach, linker Zufluss des Fornsbachs (zur Murr) in Fornsbach, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Frauendorfer Bach), rechter Zufluss des Frauendorfer Bachs (zum Inn) gegenüber Sonham, Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Seebach, Oberlauf der Gailitz
 Seebach (Gail), linker Zufluss der Gail bei Görtschach, Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten; durchfließt den Pressegger See
 Seebach (Goldersbach), linker Zufluss des Goldersbachs im Schönbuch nahe Bebenhausen (Tübingen), Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Große Ohe), rechter Oberlauf der Großen Ohe (zur Ilz) bis nahe Guglöd, Gemeinde Sankt Oswald-Riedlhütte, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern; entfließt dem Rachelsee
 Seebach (Gurk), rechter Zufluss zur Gurk bei Seebach (Reichenau), Kärnten, Österreich
 Seebach (Hörschbach), linker Zufluss des linken Hörschbach-Hauptstrang-Oberlaufs Mähderbach bei der Rottmannsberger Sägmühle nahe Rottmannsberg (Auenwald), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei der Gefällmühle, Markt Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Seebach (Isar), rechter Zufluss der Isar in Ismaning, Landkreis München, Bayern
 Seebach (Isen), linker Zufluss der Isen durch den Obermühlbach bei Niederham, Gemeinde Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Seebach, der Oberlauf des Kalserbaches, Osttirol
 Seebach (Klötzlmühlbach), linker Zufluss des Klötzlmühlbachs nahe Maas, kreisfreies Landshut, Bayern
 Seebach (Laabenbach), linker Zufluss des Laabenbaches bei Neulengbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Seebach (Laufach), linker Quellbach der Laufach in Hain im Spessart, Gemeinde Laufach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Seebach (Lauter), linker Zufluss der Wieslauter (Oberlauf der Lauter) im Wasgau bei Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Seebach, Oberlauf bis oberhalb Barig-Selbenhausen des Vöhlerbachs, rechter Zufluss des Kallenbachs nahe Löhnberg, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Seebach (Leimbach), ehemaliger Bach und zugleich Altlauf des Leimbachs in Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach, Oberlauf und zugleich Zufluss dieses Oberlaufs der Lein (zum Neckar) bei Kleingartach, Stadt Eppingen, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Seebach (Lieser), linker Zufluss der Lieser in Seeboden am Millstätter See, Kärnten
 Seebach (Lindach), rechter Zufluss der Lindach in Neidlingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Lützelmurg), linker Zufluss der Lützelmurg bei Bichelsee, Gemeinde Bichelsee-Balterswil, Bezirk Münchwilen, Kanton Thurgau
 Seebach (Main) – zwei Zuflüsse des Mains in Bayern; flussabwärts:
 Seebach (Main, Hallstadt), linker Zufluss bei Hallstadt, zweigt unterhalb von Litzendorf nach links vom Gründleinsbach (Main) ab; beide Orte im Landkreis Bamberg, Bayern
 Seebach (Main, Gädheim), linker Zufluss gegenüber Ottendorf, Gemeinde Gädheim, Landkreis Haßberge, Bayern
 Seebach (Mallnitzbach), linker Zufluss des Mallnitzbachs in Mallnitz, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten; siehe Seebachtal (Kärnten)
 Seebach (Marsbach), rechter Zufluss des Marsbachs (zum Billbach) zuletzt durch die Kummerklinge vor Ripperg, Stadt Walldürn, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Massenbach), früher auch Seebächlein, rechter Zufluss des Massenbachs (zur Lein) an der Unteren Mühle nach Massenbach, Stadt Schwaigern, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Seebach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) in Huzenbach, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Seebach (Murr), linker Zufluss der Murr in Sulzbach an der Murr, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Muttelgraben), linker Zufluss des Muttelgrabens im Röhmsee bei Unterensingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach (zur Fils) nahe Nassach, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Neckar) – drei Zuflüsse des Neckars in Baden-Württemberg, siehe auch Liste der Zuflüsse des Neckars; flussabwärts:
 Seebach (Neckar, Nürtingen), rechter Zufluss in Nürtingen, Landkreis Esslingen
 Seebach (Neckar, Mundelsheim), rechter Zufluss in Mundelsheim, Landkreis Ludwigsburg
 Seebach (Neckar, Neckargerach), rechter Zufluss in Neckargerach, Neckar-Odenwald-Kreis
 Seebach (Obere Argen), rechter Zufluss der Oberen Argen bei Hatzenweiler, Stadtteil Niederwangen, Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Seebach (Pfinz), rechter Zufluss der Pfinz in Wilferdingen, Gemeinde Remchingen, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Regnitz), linker Zufluss des Main-Donau-Kanals, ehemals der Regnitz, bei Kleinseebach, Gemeinde Möhrendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Seebach (Rhein), linker Zufluss des Rheins nahe Rheindürkheim, Stadt Worms, kreisfreie Stadt, Rheinland-Pfalz
 Seebach (Rötenbach), linker Zufluss des Rötenbachs zwischen Gerabronn, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall und Hinterbüchelberg, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, beide Orte Baden-Württemberg
 Seebach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains nach Unterkonnersreuth, Gemeinde Heinersreuth, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Seebach (Saalach), Abfluss des Thumsees und als Hoswaschbach linker Zufluss der Saalach bei Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Seebach (Schafbach), linker Zufluss des Schafbaches im Westerwald bei Hergenroth, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Seebach, Mittellauf des linken Eger-Zuflusses Schladabach durch Ostroh (Seeberg), Tschechien
 Seebach (Schlierbach), linker Zufluss des Schlierbachs (zum Heimbach) bei Waldmössingen (Schramberg), Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Seebach (Schönmünz); siehe Hinterer Seebach und Vorderer Seebach
 Seebach (Schwarzach), rechter Zufluss der Schwarzach (zur Naab) bei Uckersdorf, Gemeinde Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Seebach (Schwarzenbachtalsperre), Zufluss der Schwarzenbachtalsperre bei Schwarzenbach (Forbach), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Seebach (Seehamer See), Zufluss des Seehamer Sees nahe Reichersdorf (Irschenberg), Landkreis Miesbach, Bayern
 Seebach (Seltzbach), linker Zufluss des Seltzbachs im nördlichen Elsass, Frankreich
 Seebach, Oberlaufname des Siegelsbachs (zum Trauzenbach) bis etwa Siegelsberg, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach oder Obernberger Seebach, linker Zufluss der Sill in Gries am Brenner, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Seebach oder Balzholzer Bach, rechter Zufluss der Steinach (zum Neckar in Nürtingen) nahe dem Haldenhof von Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Steinlach), rechter Zufluss der Steinlach nahe Bleiche, Stadtteil Talheim, Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Stillach), rechter Zufluss der hier Haldenwanger Bach genannten Stillach aus dem Körbertobel nahe der Schwarzen Hütte, Markt Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern; Abfluss des Rappensees
 Seebach (Stübmingbach), vom Seebergsattel kommender Zufluss des Stübmingbachs, Steiermark
 Seebach (Thur), rechter Zufluss der Thur bei nahe Weckingen (Warth-Weiningen), Kanton Thurgau, Schweiz
 Seebach (Unrechttraisen) – zwei Zuflüsse der Unrechttraisen im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich; flussabwärts:
 Seebach (Unrechttraisen, bei Kroatendorf), rechter Zufluss zur Unrechttraisen bei Kroatendorf, Gemeinde St. Aegyd am Neuwalde
 Seebach (Unrechttraisen, bei Hofamt), rechter Zufluss zur Unrechttraisen bei Hofamt, Gemeinde Hohenberg, Bezirk Lilienfeld
 Seebach (Unstrut), rechter Zufluss der Unstrut nahe Seebach (Weinbergen), Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Seebach (Trinkbach), linker Zufluss des Trinkbachs (zur Lindach) nahe Holzmaden, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Usa), rechter Zufluss der Usa in Friedberg, Wetteraukreis, Hessen
 Seebach, Oberlaufname des Weidachbachs (zur Volkach) vor Schallfeld, Gemeinde Lülsfeld, Landkreis Schweinfurt, Bayern
 Seebach (Weißer Regen), Zufluss des Kleinen Arbersees und linker Hauptstrang-Oberlauf des Weißen Regen nahe Ebensäge (Lohberg), Landkreis Cham, Bayern
 Seebach (Wiesaz), linker Zufluss der Wiesaz in Gönningen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Seebach (Wittigbach) oder Gützinger Bach, linker Zufluss des Wittigbachs an der Grenzenmühle von Oberwittighausen, Gemeinde Wittighausen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Seebach (Wolf), rechter Zufluss der Wolf im Wohnplatz Vor Seebach von Schapbach (Bad Rippoldsau-Schapbach), Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Seebach, Oberlauf der Gut- bzw. Wutach bis zum Titisee im Südschwarzwald bei Bruderhalde (Hinterzarten), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Seebach (Zenn), linker Zufluss der Zenn in Oberaltenbern, Markt Obernzenn, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Seebach, deutscher Name des Jezerní potok (Moldau), rechter Zufluss der Moldau bei deren Einfluss in den Stausee Lipno und bei Dlouhý Bor, Gemeinde Nová Pec, Region Jihočeský, Tschechien

 Vorderer Seebach, linker Zufluss der Schönmünz (zur Nordschwarzwälder Murg) beim Weiler Tauchert von Schönmünz, Gemeinde Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Großenseebach
 Kleinseebach
 Sebach
 Seeache
 Seebacher
 Seebachsee
 Seebächle
 Seebächlein
 Urseebach